Aliartos-Thespies () ist eine Gemeinde in Griechenland.

Geografie

Geografische Lage 
Sie liegt im Regionalbezirk Böotien. Verwaltungssitz ist die gleichnamige Stadt Aliartos. Vor 2011 entsprach die Gemeinde Aliartos dem heutigen Gemeindebezirk Aliartos. Im Zuge der Kallikratis-Reform wurden die Gemeinde mit der Gemeinde Thespies zusammengelegt.

Gemeindegliederung 
 Gemeindebezirk Aliartos – Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου – 6.094
 Stadtbezirk Aliartos – Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου – 4.847
 Aliartos – η Αλίαρτος – 4.402
 Mazi – το Μάζι – 445
 Ortsgemeinschaft Evangelistria – Τοπική Κοινότητα Ευαγγελιστρίας – 207
 Evangelistria – η Ευαγγελίστρια – 191
 Kloster Evangelistria – η Μονή Ευαγγελιστρίας – 16
 Ortsgemeinschaft Petra – Τοπική Κοινότητα Πέτρας – 347
 Petra – η Πέτρα – 347
 Ortsgemeinschaft Solinari – Τοπική Κοινότητα Σωληναρίου – 340
 Solinari – το Σωληνάρι – 340
 Ortsgemeinschaft Ypsilandis – Τοπική Κοινότητα Υψηλάντου – 353
 Ypsilandis – ο Υψηλάντης – 353
 Gemeindebezirk Thespies – Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων – 4.793
 Ortsgemeinschaft Thespies – Τοπική Κοινότητα Θεσπιών – 1.139
 Thespies – οι Θεσπιές – 1.139
 Ortsgemeinschaft Askri Τοπική Κοινότητα Άσκρης – 622
 Askri – η Άσκρη – 622
 Ortsgemeinschaft Leondari – Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου – 904
 Leondari – το Λεοντάρι – 904
 Ortsgemeinschaft Mavrommati – Τοπική Κοινότητα Μαυρομματίου – 1.847
 Mavrommati – το Μαυρομμάτι – 1.847
 Ortsgemeinschaft Neochori Thespion – Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Θεσπιών – 281
 Neochori – Νεοχώρι – 281

Verkehr 
Durch das Gemeindegebiet führt die Bahnstrecke Piräus–Thessaloniki. Hier liegt der Bahnhof Aliartos. Der Bahnhof Ypsilandis, der ebenfalls auf dem Gemeindegebiet lag, ist heute geschlossen.

Einzelnachweise 

Gemeinde in Mittelgriechenland